KDEN steht für:
 Flughafen Denver im US-Bundesstaat Colorado als ICAO-Code
 Stapleton International Airport im US-Bundesstaat Colorado als ehemaliger ICAO-Code

KDEN